Новообразова́ние (сокращение - н/о):
 В медицине — опухоль.
 В советской педагогике — создание у учащихся согласно учебному плану и желанию педагога новых [учебных и иных] способностей посредством влияния (обычно чисто словесного) 1) педагога, 2) книжного текста 3) иной окружающей обстановки. Эти воззрения отмечались уже много веков назад (из известных европейский педагогов их придерживался, к примеру, Ф. Гербарт), в советское время наиболее известными приверженцами и пропагандистами её как концепции (культуросообразного обучения) были Т. Д. Лысенко и Л. С. Выготский. Уже в первые годы после обнародования концепции культуросообразности она была высмеяна в известном романе М.А. Булгакова "Собачье сердце" (по сюжету из пойманной бездомной собаки проф. "новообразует" человека - Шарикова). Не подтверждается она и исследованиями молекулярных биологов (расшифровка генома человека), выявивших заметное разнообразие генома (существенно определяющее состав и величину природных способностей человека в т.ч. к обучению) в человеческой популяции. Ряд других  всемирно известных педагогов, таких как Я. А. Коменский, А. Дистервег, Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер, К.Д. Ушинский, С. Т. Шацкий и А. С. Макаренко) придерживались иных концепций (в частности, природосообразного обучения и воспитания), где считается, что возможное влияние педагога на обучаемого ограничено диапазоном проявления природных способностей, величина и состав которых существенно различается у разных людей.
 В почвоведении — морфологически хорошо сформированное, чётко обособленное от почвенной массы скопление минералов, возникшее в процессе гипергенеза и почвообразования.
 В лингвистике — инновация, новое явление в языке (в основном, в его морфологии), возникшее в процессе его развития.

Примечания